Anže (ime), slovensko muško ime

Naselje u Sloveniji
 Anže (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško